

Aziende 
 Playmates - casa produttrice di giocattoli statunitense

Film
Playmates – cortometraggio del 1906 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation
Playmates – cortometraggio del 1908 prodotto dall'Edison Manufacturing Company
Playmates – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Playmates – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Powers Picture Plays
Playmates – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
Playmates – cortometraggio del 1921 diretto da Fred Hibbard (come Fred C. Fishback)
Playmates – film del 1941 diretto da David Butler

Musica
Playmates – album musicale degli Small Faces (1977)